Lázaro Martínez (1962-), athlète cubain spécialiste du 400 mètres
Lázaro Martínez (1997-), athlète cubain spécialiste du triple saut